Якоб Герман Схюрманс Стекховен (; 23 октября 1892, Эрмело — 1 ноября 1958) — нидерландский энтомолог и паразитолог. Основатель и главный редактор журнала «Nematologica» (1956—1958).

Биография 
Родился 23 октября 1892 года в городе Эрмело в семье психиатра. В 1912 году поступил в Утрехтский университет. С 1916 года читал лекции по паразитологии в Институте тропической гигиены в Утрехте. В 1818 году под руководством профессора  защитил диссертацию по биологии миксоспоридий. С начала 1920 года до конца 1923 года работал Центральной лаборатории общественного здравоохранения в Джакарте и в Институте ветеринарной медицины в Богоре.

В 1925 году был ассистентом профессора Германа Иордана в лаборатории сравнительной физиологии и анатомии в Утрехте. В 1926 году он снова стал ассистентом Гуго Ништрасса в лаборатории общей зоологии. В 1926 году получил стипендию Рокфеллера для работы в Министерстве сельского хозяйства штата Вашингтон. C 1928 года стал приват-доцентом в Утрехтском университете. C 1949 года был профессором общей биологии в Университете Тукумана в Аргентине. С 1952 по 1958 год он был руководителем биологической лаборатории химической фирмы  в Девентере. Умер от сердечного приступа 1 ноября 1958 года.

Научные достижения 
Он исследовал паразитов человека и домашних животных. Известен тем, что перевел на английский язык и дополнил книгу Ивана Николаевича Филипьева «Нематоды вредные и полезные в сельском хозяйстве», которая вышла в 1941 году под названием «A manual of agricultural helminthology». Осенью 1954 года Схюрманс Стекховен предложил издательству Brill Publishers начать новый журнал в области нематологии, но не получил поначалу одобрения. В 1955 году в Вагенингене состоялся международный симпозиум по нематодам, на который собралось около 100 нематологов из 20 стран. Идея создания нового журнала «Nematologica» получила поддержку учёных и его первый номер вышел в 1956 году с публикациями сообщений симпозиума.

Публикации 
Опубликовал 250 научных работ, в том числе:

Примечания 

Диптерологи по алфавиту
Энтомологи Нидерландов
Зоологи Нидерландов
Энтомологи XX века
Паразитологи XX века
Энтомологи по алфавиту